Grady megye (Georgia)
 Grady megye (Oklahoma)